Hans Aabech (1948–2018), Deens voetballer
 Kim Aabech (1983), Deens voetballer

Achternaam